Шагренева шкіра (La Peau de Chagrin), 1830—1831 ) — роман Оноре де Бальзака .
 Шагренева шкіра (фільм, 2010) франко-бельгійський драматичний телефільм

Див. також

 Шагренева поверхня